est la formule brute de plusieurs isomères.

 alliine, numéro CAS 
 N-formylméthionine, numéro CAS